Anommatus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wesmael 1835. Anommatus ingår i familjen rovbarkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rovbarkbaggar
Anommatus